Daewoo (concern), een Koreaanse Chaebol
 Daewoo (automerk), een (voormalig) automerk van deze Chaebol
 GM Daewoo, zie Daewoo (automerk)
 FSO-Daewoo, zie FSO
 Rodae, zie Oltcit
 Daewoo-Doosan, zie Doosan
 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering